Кваме:

 Кваме Дандилло — суринамский поэт, писатель, общественный деятель и революционер.
 Кваме Энтони Аппиа — ганский философ, культуролог, писатель, открытый гей